Heinrich Rocholl ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Rocholl (Pfarrer) (1845–1929), deutscher Militärpfarrer und Geheimer Konsistorialrat
 Heinrich Gottfried Rocholl (1717–1762), deutscher reformierter Pfarrer und Pädagoge